Een verkeersweg:
 N745 (België)
 N745 (Frankrijk)
 N745 (Nederland), zie Provinciale weg 745

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing